Буйчі — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Жупа Дубровацька.
 Буйчі — населений пункт у Хорватії, в Істрійській жупанії у складі громади Пореч.